Horní rybník  může znamenat:
 název rybníka v různých obcích, městysech nebo městech
 Horní rybník (Branov): je rybník na katastrálním území obce Branov, nedaleko kopce Spálený vrch (523 m. n. m.),  okres Rakovník, Středočeský kraj.
 Horní rybník (Častolovice): je jeden ze soustavy sedmi rybníků u severního okraje městyse Častolovice, okres Rychnov nad Kněžnou, Královéhradecký kraj.
 Horní rybník (Jenštejn): je rybník vsi Jenštejn, okres Praha-východ, Středočeský kraj. 
 Horní rybník (Jesenice): je jeden ze dvou rybníků (Horní a Dolní rybník) na území přírodní rezervace Rybníčky u Podbořánek, okres Rakovník, Středočeský kraj.
 Horní rybník (Jetřichov): je rybník mezi vesnicí Březová a obcí Jetřichov (blíže k vesnici Březová, ale na katastrálním území Jetřichova), okres Náchod, Královéhradecký kraj.
 Horní rybník (Nasavrky): je rybník (někdy nazývaný též Pivovarský rybník) na jižním okraji městečka Nasavrky, okres Chrudim, Pardubický kraj.
 Horní rybník (Ostředek): je rybník v obci Ostředek, nedaleko dálnice D1 (exit 34), okres Benešov, Středočeský kraj.
 Horní rybník (Ronov nad Doubravou): je jeden z rybníků ve městě Ronov nad Doubravou (v sousedství rybníka Utopenec), okres Chrudim, Pardubický kraj. 
 Horní rybník (Rožďalovice): je rybník (někdy nazývaný též Holský rybník) u města Rožďalovice,  okres Nymburk, Středočeský kraj.
 Horní rybník (Slapy)): je malý rybník v obci Slapy, okres Praha-západ, Středočeský kraj.
 Horní rybník (Teplice): je rybník v lázních Teplice, Ústecký kraj.
 Horní rybník (Únětice): je rybník mezi obcemi Únětice a Černý Vůl, okres Praha-západ, Středočeský kraj.
 Horní rybník (Veselí u Přelouče): je rybník jižním okraji obce Veselí, okres Pardubice, Pardubický kraj.
 Horní rybník (Vranov): je rybník u jižního okraje obce Vranov, okres Benešov, Středočeský kraj.
 Horní rybník (Žďár): je rybník mezi obcemi Žďár a Žehrov, okres Mladá Boleslav, Středočeský kraj.

 možná hledáte též následující rybníky
 Horní cihelenský rybník: je jeden ze čtyř rybníků na území přírodní památky a současně evropsky významné lokality Cihelenské rybníky, okres Česká Lípa, Liberecký kraj.
 Horní Chotovický rybník: je rybník mezi obcí Chotovice a městem Nový Bor, okres Česká Lípa, Liberecký kraj.
 Horní Kunratický rybník: je rybník u obce Kunratice u Cvikova, okres Česká Lípa, Liberecký kraj.
 Horní Manušický rybník: je jeden ze sedmi rybníků na území přírodní památky a současně evropsky významné lokality Manušické rybníky. 
 Horní Pekelský rybník a Dolní pekelský rybník: viz Pekelské rybníky (Česká Lípa), okres Česká Lípa, Liberecký kraj.
 Horní úvalský rybník je jeden ze soustavy rybníků na Škvoreckém potoce ve městě Úvaly, okres Praha-východ, Středočeský kraj.

Rozcestníky - místopisné jméno